Украинский переу́лок — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Украинский переулок — улица в Таганроге.
 Украинский переулок — улица в Томске. 
 Украинский переулок — улица в Хабаровске.

Украина 
 Украинский переулок — улица в Полтаве.

См. также 
Украинская улица